Il doppio  del Taroii Open de Tênis 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

James Duckworth e Pierre-Hugues Herbert hanno battuto in finale 7–5, 6–2 Guilherme Clezar e Fabricio Neis.

Teste di serie

  Nikola Mektić /  Antonio Veić (primo turno)
  Guilherme Clezar /  Fabricio Neis (finale)

  Daniel Dutra da Silva /  Rogério Dutra da Silva (semifinali)
  Guido Andreozzi /  Ariel Behar (primo turno)

Tabellone

Tabellone

Note 
 

Taroii Open de Tênis 2013
ATP Challenger Tour 2013